Washburn (Dakota del Nord)
 Washburn (Illinois)
 Washburn (Maine)
 Washburn (Missouri)
 Washburn (Wisconsin)
 Carleton Wolsey Washburne (1889-1971), pedagog estatunidenc